Sturm bezeichnet:
 Sturm, ein sehr starker Wind
 Sturm (Wein), die österreichische Bezeichnung für Neuer Wein, einen teilvergorenen Traubenmost
 Sturmangriff, militärisch
 zur Zeit des Nationalsozialismus in der SA und der SS das Äquivalent einer Kompanie (Militär)
 die Angriffsformation im Fußball, siehe Stürmer (Fußball)
 die Angriffsformation im Eishockey, siehe Angriffsspieler (Eishockey)
 Magnetischer Sturm, eine Störung der Magnetosphäre eines Planeten

Sturm heißen:
 Personen, siehe  Sturm (Name) – dort auch zu Namensträgern

 Sturm (Ziegelei), G. Sturm AG, seit 1837, später Schlesische Dachstein- und Falzziegelfabriken mit Sitz Freiwaldau (Niederschlesien)
 (31043) Sturm, ein nach Charles-François Sturm benannter Asteroid

 Sturm (Jünger), eine Erzählung von Ernst Jünger
 Sturm (1919), deutscher Spielfilm von Martin Berger aus dem Jahr 1919
 Sturm (2009), Spielfilm von Hans-Christian Schmid aus dem Jahr 2009
 ein Tatort-Film, siehe Tatort: Sturm
 ein Film der Reihe Der Ranger – Paradies Heimat, siehe Der Ranger – Paradies Heimat: Sturm
 SK Sturm Graz, Fußballverein
 Mount Sturm, Berg im Viktorialand, Antarktika

Der Sturm steht für:
 Der Sturm (Zeitschrift) expressionistische Zeitschrift von Herwarth Walden 1910–1931, zu der ein gleichnamiger Verlag, eine Galerie, eine Kunstschule und eine Bühne gehören
 Der Sturm (Shakespeare), Theaterstück
 Sturm (Ehrenburg), Roman von Ilja Ehrenburg (1947)
 Der Sturm (Film), Katastrophenfilm von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 2000
 Der Sturm (Eine überraschende Komödie), US-amerikanischer Film von Paul Mazursky aus dem Jahr 1982
 Der Sturm – Life on the Line, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2015
 Der Sturm, deutschsprachiger Titel eines Romans von Sebastian Junger, siehe The Perfect Storm
 Der Sturm (Munch), Gemälde von Edvard Munch aus dem Jahr 1893
 Der Sturm (Oper), Oper von Frank Martin
 Klaviersonate Nr. 17 (Beethoven), Sonate von Ludwig van Beethoven (Beiname)
 Der Sturm (Tschaikowski), eine Sinfonische Dichtung nach Shakespeares Werk
 Deckname der Musikgruppe Der Stürmer (Band)

Siehe auch: